Оранжисти — назва кількох політичних рухів протестантів, які історично походять (або претендують на походження) від прибічників Вільгельма Оранського. Ідеологія рухів має назву «оранжизм».
 Оранжисти (Нідерланди) — прибічники Вільгельма Оранського у Першій нідерландській революції, пізніше — антиреспубліканський (промонархічний) рух до кінця 18 ст., супротивники Батавської революції
 Оранжисти (Бельгія) — прибічники приєднання Бельгії до Нідерландів у першій половині XIX століття
 Помаранчевий орден (оранжисти) — протестантська організація з центром у Північній Ірландії
 Помаранчевий орден в Канаді (Велика ложа Оранжистів в Канаді) — див. :en:Orange Order in Canada